Гео́ргий Никола́евич Зу́бов (2 октября 1866 — 16 марта 1936, Париж) — русский генерал-майор (1918), герой Первой мировой войны, командир 7 Белорусского гусарского полка (с 1917 года).

Биография 
Из дворянской ветви рода Зубовых. Георгий Николаевич Зубов родился в многочисленной семье военного инженера-строителя генерала Николая Михайловича Зубова (1834—1902) и его супруги Надежды (Имеди) Николаевны (умерла 21 апреля 1915), дочери предводителя кутаисского дворянства и генерал-майора Николая Дмитриевича Церетели. В семье росли ещё восемь детей: Нил, Лариса, Нина, Екатерина, Николай, Михаил, Александр и Ольга. Семья Зубовых жила сначала в Кутаиси, а затем много лет в Чимито, предместье Батуми. По линии отца был племянником Юлия Михайловича Зубова.

Окончил 6 классов Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии (1883) и Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище по 2-му разряду (1889), откуда был выпущен корнетом в 21-й драгунский Белорусский полк.

Чины: поручик (1893), штабс-ротмистр (1900), ротмистр (1902), полковник (1915), генерал-майор (1918).

9 мая 1895 переведён в Отдельный корпус жандармов. На 1 января 1909 года числился в 7-м гусарском Белорусском полку, с которым вступил в Первую мировую войну. Был награждён Георгиевским оружием

и орденом Святого Георгия 4-й степени

С 30 июля 1917 был командиром полка. После подписания Брестского мира и демобилизации полка вернулся вместе с ним во Владимир-Волынский.

В апреле 1918 года в составе кадров полка вступил в армию УНР и вновь занял должность командира полка. В июне того же года полк был переименован в 7-й конно-казацкий Владимир-Волынский. Позже состоял в той же должности в армии Украинской Державы. 30 ноября 1918 произведён в генерал-майоры. В декабре 1918 года в Одессе сформировал Белорусский эскадрон Сборно-кавалерийского полка Одесского района Добровольческой армии. С 31 марта 1919 года состоял в резерве чинов при штабе Кавказской Добровольческой армии. Летом-осенью 1919 года — командир 3-й бригады 1-й кавказской дивизии ВСЮР, затем служил в штабе войск армейского постового района Русской армии барона Врангеля до эвакуации Крыма.

Эвакуировался на корабле «Истерн-Виктор» в Катарро (Югославия). Позднее перебрался в Константинополь, а затем — в Париж.

Умер в 1936 году в Париже. Похоронен на кладбище в Исси-ле-Мулино.

Музыкальная деятельность 
В 1904 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классам трубы и специальной теории композиции под руководством Н. А. Римского-Корсакова и Н. Ф. Соловьева. Сочинял сонаты и фуги, занимался организацией военных оркестров и дирижировал ими. В 1903 году написал книгу «О положении военной музыки в России», а в 1913 году к 300-летию дома Романовых написал на слова капитана С. Толузакова ораторию для хора с оркестром «Трехсотлетний Светоч России».

Семья 

В первом браке с Марией Ивановной Шишкевич (1872—1901) имел четверых детей:
 Александр (1891—1920);
 Надежда (1893—1899);
 Николай (1896—1925) — корнет 7-го гусарского Белорусского полка, участник Первой мировой и Гражданской войн. Поэт, литератор. В эмиграции в Болгарии, затем во Франции.
 Тамара (1900—?)

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1904);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1906);
 Орден Святой Анны 4-й степени (03.01.1916);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (10.09.1916);
 Георгиевское оружие (ВП 04.08.1916);
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 25.11.1916);
 Серебряная медаль в память коронации Александра III;
 Серебряная медаль «В память коронации Императора Николая II».

Сочинения 
 О положении военной музыки в России. — Санкт-Петербург, 1903.
 Трехсотлетний Светоч России. Музыка ротм. Г. Зубова, слова кап. С. Толузакова. — Санкт-Петербург, 1913.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Российское зарубежье во Франции 1919-2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008.

Георгий Николаевич
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Участники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Персоналии:Русская армия Врангеля
Русские эмигранты первой волны во Франции
Персоналии:Армия УНР